Příjmení Norwood nese více různých osobností:

 Brandy Norwood (* 1979) – americká zpěvačka, skladatelka, hudební producentka, moderátorka, herečka a filmová producentka
 Eille Norwood (1861–1948) – britský herec
 Oliver Norwood (* 1991) – britský fotbalový záložník